Вознюк — украинская фамилия. Известные носители:
 Вознюк, Борис Леонидович (род. 1943) — советский, украинский театральный и кино-актёр, народный артист Украины.
 Вознюк, Василий Иванович (1906—1976) — советский военный деятель, Генерал-полковник артиллерии.
 Вознюк, Любовь Семёновна (род. 1942) — Герой Социалистического Труда.
 Вознюк, Сергей Васильевич (род. 1974) — украинский футболист, нападающий, полузащитник.
 Вознюк, Юрий Владимирович (род. 1980) — украинский политик.

Двойные фамилии 
 Вознюк-Базилюк, Пётр Лукьянович (1864 — ?) — крестьянин, член Государственной думы Российской империи I созыва от Волынской губернии.